Ехидо Игнасио Зарагоза има више значења:

 Ехидо Игнасио Зарагоза, Ел Виљј (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ехидо Игнасио Зарагоза (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику